El término Madroñal puede hacer referencia a:

Definición:
 Madroñal es el nombre común de la planta Arbutus unedo.

Localidades:
 Madroñal es un municipio de la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 Madroñal es una pedanía del municipio de Montoro, en la provincia de Córdoba, Andalucía, España.
 La Madroñal es una pedanía del municipio de Benahavís, en la provincia de Málaga, Andalucía, España.
 La Madroñal es una pedanía del municipio de Santa Brígida, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias, España.
 Chapera-Madroñal es una pedanía del municipio de Casabermeja, en la provincia de Málaga, Andalucía, España.